Lange Reihe ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Lange Reihe (Bremen), Straße in Bremen-Walle
 Von Langen-Reihe, Gebäudekomplex in Fürstenberg, Niedersachsen
 Lange Reihe, Straße in Hamburg, siehe Hamburg-St. Georg #Lange Reihe
 Lange Reihe (Insel), Havelinsel in Brandenburg an der Havel, Brandenburg